Úbočí může být:
 svah kopce
 Úbočí (Dolní Žandov), část obce Dolní Žandov v okrese Cheb
 Úbočí (Výsluní), část města Výsluní v okrese Chomutov